Аньоли () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Аньоли, Валерио (род. 1985) — итальянский профессиональный шоссейный велогонщик.
  (1925—2003) — итальяно-немецкий политолог.